Аброськин — русская фамилия:
 Аброськин, Вячеслав Васильевич (род. 1973) — ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель Главы Национальной полиции Украины — руководитель криминальной полиции.
 Аброськин, Николай Павлович (род. 1951) — советский и российский военный и государственный деятель, генерал армии.
 Аброськина де Гарсия, Марина Николаевна (1967—2011) — советско-мексиканская баскетболистка.